Lua steht für:
 Lua, Programmiersprache
 Lua (Ethnie), Ethnie in Laos und Thailand
 Lua (Mythologie), Gestalt der römischen Mythologie
 Lua (Lied), Lied der Band Bright Eyes
 Lua, Ortschaft im osttimoresischen Suco Uma Quic, siehe Uma Quic
 Lüe, französische Gemeinde, auf Okzitanisch
 Lua (Kampfsport) oder Kapu Kuialua, traditioneller Kampfsport auf Hawaii
 Lua (Fluss), ein Fluss in der Demokratischen Republik Kongo
 Alternativschreibung von Loa (Voodoo)

Lua ist der Familienname folgender Personen:
 August Ludwig Lua (1819–1876), deutscher Dichter, Bühnenautor und Pädagoge
 Marcelinho da Lua, brasilianischer Sänger und Disc-Jockey

lua steht für:
 Tschiluba (ISO-639-3-Code), Bantusprache in Kasaï (Provinz), Demokratische Republik Kongo

LUA steht für:
 Landesumweltamt in Deutschland
 Landesumweltamt Brandenburg
 Landesuntersuchungsamt in Deutschland, hiervon gibt es mehrere
 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz im Saarland
 „last universal ancestor“, deutsch etwa „letzter allgemeiner Vorfahr“ oder Urvorfahr
 Provinz Luanda (ISO-3166-2:AO-Code), angolanische Provinz
 Tenzing Hillary Airport in Nepal (IATA-Code)

Siehe auch:

Abkürzung